Будилка — название населённых пунктов:
 
 Будилка — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Будилка — село в Лебединском районе Сумской области Украины.